

Hudson Bay, une ville de Saskatchewan;
Hudson Bay, circonscription du Nunavut.

Voir aussi 
Hudson